Springdale ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Springdale (Alabama)
 Springdale (Arizona)
 Springdale (Arkansas)
 Springdale (Colorado)
 Springdale (Connecticut)
 Springdale (Iowa)
 Springdale (Maryland)
 Springdale (Montana)
 Springdale (New Jersey)
 Springdale (North Carolina)
 Springdale (Ohio)
 Springdale (Oregon)
 Springdale (Borough, Pennsylvania)
 Springdale (Township, Pennsylvania)
 Springdale (South Carolina)
 Springdale (Texas)
 Springdale (Utah)
 Springdale (Washington)
 Springdale (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

in Australien:
 Springdale (New South Wales)

in Kanada:
 Springdale (Neufundland und Labrador)

Siehe auch:
 Springdell